IESN peut signifier :
Italian Experimental Seismic Network
Institut d'enseignement supérieur de Namur, ancienne haute école en Belgique.